Белградский мирный договор 1739 года — договор, завершивший русско-турецкую войну 1735—1739 года. Подписан а в Белграде.

Основные сведения 

В 1737 году переговоры в Немирове завершились безрезультатно. В течение 1738 года было относительное затишье, а в 1739 году боевые действия возобновились. В результате кампании в августе—сентябре 1739 года русские войска под командованием Миниха нанесли османской армии поражение под Ставучанами и заняли Хотин и Яссы. Однако союзница России - Австрия, потерпела ряд поражений и  была вынуждена заключить сепаратный мирный договор, по которому уступала Турции области в Сербии и Валахии, включая Белград. Помимо Белграда, Порта получала обратно всё, что она потеряла в Сербии, Боснии и Валахии по условиям Пожаревацкого договора. Граница между Австрией и Турцией вновь пролегла по Дунаю, Саве и гористой провинции Темешвар. По сути, Австрия потеряла то, что получила по итогам войны 1716—1718 годов. Это, а также ухудшение отношений со Швецией (через два года между двумя странами произошла война) осложнило положение России и вынудило её начать переговоры о мире.

Переговоры проходили при посредничестве французского представителя маркиза де Вильнёва. По условиям мира Россия приобрела Азов (при условии срытия укреплений), небольшие территории вдоль среднего течения Днепра и право построить крепость на донском острове Черкасе (а Турция — в устье Кубани). Большая и Малая Кабарда были объявлены независимым государством и должны были играть роль барьера между державами. России запрещалось иметь военный флот на Азовском и Чёрном морях, торговля с Турцией могла вестись только с использованием турецких кораблей. Русским паломникам были даны гарантии свободного посещения святых мест в Иерусалиме.

Белградский мир был невыгоден России, поскольку Россия теряла многие территориальные завоевания и выход к Чёрному морю. Условия мира были пересмотрены Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 года.

См. также 
 Нишский договор (1739)

Примечания

Источники 
 
 Данилов А. А. История России в IX—XIX веках. Справочные материалы. М., 1998.
 Атлас офицера // М., Изд — во Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 1947.

Русско-турецкая война (1735—1739)
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Османской империи
Мирные договоры XVIII века
1739 год
События 18 сентября
Договоры по алфавиту
Сентябрь 1739 года
История Белграда
Османская Сербия